Серге́й Евге́ньевич Бере́зин (5 ноября 1971, Воскресенск, РСФСР, СССР) — профессиональный хоккеист, правый нападающий.

Биография 
Хоккеем стал заниматься с 7-ми лет. 1-й тренер — Александр Сырцов.

В 1990—1994 играл за воскресенский «Химик» — 144 игры, 53 гола, 20 передач.

В 1994-96 играл в Германии за «Кёльнских акул» (в команду пошёл вслед за тренером «Химика» Владимиром Васильевым) — 88 игр, 87 голов, 50 передач. Чемпион и лучший игрок чемпионата в сезоне 1994/95. Лучший снайпер чемпионата Германии в сезоне 1995/96.

Выступал за сборную России, в том числе на Олимпийских Играх 1994 года и на Кубке Мира 1996 года.

Был на драфте клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Лифз», куда и перешёл в 1996 году.

23 июня 2001 года был обменян из «Торонто» в «Финикс» на Микаэля Ренберга. 25 января 2002 года обменян из «Финикса» в «Монреаль» на Брайана Саважа и право выбора в третьем раунде драфта.

30 июня 2002 года обменян из «Монреаля» в «Чикаго» на право выбора в четвёртом раунде драфта. 11 марта 2003 года обменян из «Чикаго» в «Вашингтон» на право выбора в четвёртом раунде драфта.

В 2003-04 годах сыграл 16 матчей за московский ЦСКА, забросив одну шайбу и сделав три передачи.

Сын Евгений.

Награды и достижения 
 Серебряный призёр молодёжного чемпионата мира 1991 года в составе сборной СССР.
 Чемпион и лучший игрок чемпионата Германии сезона 1994/95 гг. в составе «Кёльнских акул».
 Лучший снайпер и лучший игрок чемпионата Германии сезона 1995/96 гг.
 Сделал первый хет-трик сборной России (25 апреля 1995 года в матче со Швейцарией — 8:0).
 Серебряный призёр Кубка Европы сезона 1995/1996 гг. в составе «Кёльнских акул».
 Входил в пятёрку лучших новичков НХЛ 1997 года.

Статистика

Ссылки 
 Шаинский Ефим. Сергей Березин: Я почувствовал себя наконец белым человеком // Спорт-Экспресс (газета). — 5 марта 1996.

Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты СССР
Хоккеисты России
Игроки сборной России по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1994 года
Игроки ХК «Химик» Воскресенск
Игроки ХК «Кёльнер Хайе»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Аризона Койотис»
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Игроки «Вашингтон Кэпиталз»
Игроки ХК ЦСКА Москва